Lagina bezeichnet:

 Lagina (Karien), antike Stadt in Karien
 Titularbistum Lagina
 Rick und Marty Lagina, Schatzsucher, Protagonisten der Dokumentarserie Oak Island – Fluch und Legende
 alter Name des Flusses Leine (Aller)
 Anastassija Alexandrowna Lagina (* 1995), russische Handballspielerin